Paap steht für:

 Paap – Eine verhängnisvolle Sünde, indischer Spielfilm (2003)

Personen:
 Arjenne Paap (* 1981), niederländische Handballspielerin
 Hans Joachim Paap (* 1960), deutscher Architekt
 Jochem George Paap niederländischer Techno-DJ und -Produzent, siehe Speedy J
 Tallima Paap (1710–1768), estnischer Laienprediger

Siehe auch:
 Paape
 PAP